

Geografia 
 Tobin – census-designated place della Contea di Plumas, California

Economia 
 Tobin tax –  tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli e contemporaneamente per procurare entrate da destinare alla comunità internazionale

Persone 
 Alex Tobin (1965) – ex calciatore australiano
 Amanda Tobin (1960) – ex tennista australiana
 Amon Tobin (1972) – musicista e disc jockey brasiliano
 Becca Tobin (1986) – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Dan Tobin (1910-1982) – attore statunitense
 Genevieve Tobin (1899-1995) – attrice statunitense 
 James Tobin (1918-2002) – economista e accademico statunitense
 Joseph William Tobin (1952) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Matt Tobin (1990) – giocatore di football americano statunitense 
 Paul Tobin (1909-2003) – cestista statunitense
 Peter Tobin (1946-2022) – serial killer scozzese 
 Richard J. Tobin (1963) – dirigente d'azienda statunitense
 Robert Tobin (1983) – velocista britannico